Hugo IV van Lusignan, heer van Lusignan (1012-1025)
 Hugo IV van Maine, graaf van Maine (1036-1051)
 Hugo IV van Châteaudun, burggraaf van Châteaudun (1145-1180)
 Hugo IV van Saint-Pol, graaf van Saint-Pol (1165-1205)
 Hugo IV van Bourgondië, hertog van Bourgondië (1218-1272)
 Hugo IV van Rodez, graaf van Rodez (1221-1274)
 Hugo IV van Rethel, graaf van Rethel (1272-1285)
 Hugo XIII van Lusignan, als Hugo IV graaf van Angoulême (1282-1303)
 Hugo IV van Cyprus, koning van Cyprus (1324-1358)